Список Минских водоёмов:

Реки 
 Свислочь
 Лошица
 Мышка
 Немига
 Цна
 Переспа
 Тростянка — река в Минске и Минском районе Минской области, левый приток Свислочи.
 Река на юге Минска (граница Минска в микрорайоне Колядичи).

Озёра 
 Комсомольское озеро
 Лебединое

Водохранилища 
 Чижовское водохранилище
 Цнянское водохранилище
 Дрозды
 Лошица
 Водохранилища на западе Минска на водоочистительной станции (снаружи Минской кольцевой автомобильной дороги)

Каналы 
 Канал в микрорайоне Сокол
 Каналы около микрорайона Сосны
 Каналы около улицы Всехсвятской
 Канал на западе Минске (снаружи Минской кольцевой автомобильной дороги)
 Каналы между улицами Городецкой, Шафарнянской, проспектом Независимости и Минской кольцевой автомобильной дорогой
 Канал между улицами Городецкой, Шафарнянской, Гинтовта и Ложинской
 Каналы между улицей Скорины, проспектом Независимости и Минской кольцевой автомобильной дорогой
 Канал между улицами Железнодорожной, Семашко, Софьи Ковалевской
 Канал между улицами Железнодорожной, Окрестина, Дубравинской, Пермской, проспектами Дзержинского, Жукова, переулком Дубравинским
 Канал между улицами Розы Люксембург, Стасова, Землемерной 2-й, проспектами Дзержинского, Жукова, переулком Стасова 3-им
 Каналы около улиц Зацень, Миколаевской, Минской кольцевой автомобильной дороги

Пруды 
 Лебяжий
 2 пруда около Дипгородка (около улиц Зацень, Стефановской, Огородницкой, Столичной)
 Пруды между улицами Свислочской, Инженерной, переулками Свислочским, Промышленным и Минской кольцевой автомобильной дорогой
 Пруд между улицами Притыцкого, Ефросиньи Полоцкой, Бельского, Одоевского
 Пруд между улицами Притыцкого, Петра Глебки, Матусевича, Домбровской
 Пруд между улицами Притыцкого, Брикета, Академика Вышелесского, переулком Академика Вышелесского
 Пруд около улицы Лейтенанта Кижеватова и Минской кольцевой автомобильной дороги
 Пруды на реке Мышка и около неё, в том числе:
 Пруды между улицами Горецкого, Русановича, Алибегова, переулками Михалово 1-м, Михалово 3-им
 Пруд между улицами Горецкого, Рафиева, Михалово, Колхозной, Новой
 Пруды между улицами Русановича, Алибегова, Брыля, переулками Михалово 3-им, Михалово 4-м
 Пруды между улицами Алибегова, Брыля, Сапеги, проспектом Дзержинского
 Пруд между улицами Есенина, Громова, Курганной, Кондрата Крапивы

Водно-декоративные системы 
 Слепянская водная система
 Лошицкая водная система

См. также 
 Вилейско-Минская водная система
 Вилейское водохранилище
 Заславское водохранилище
 Криница (водохранилище)
 Птичь
 Волма (приток Свислочи)

Водные объекты Минска
Списки:Минск